Sari Mulya (Rimbo Ilir), een plaats in Indonesië
Sari Mulya (Pangkalan Lesung), een plaats in Indonesië
Sari Mulya (Kateman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing